Сезон НБА 1964/1965 — стал 19-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в пяти играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На драфте НБА 1964 года под первым номером клубом «Нью-Йорк Никс» был выбран центровой Джим Барнс из Техасского университета в Эль-Пасо. Под 8-м номером на том драфте был выбран Уиллис Рид, а под 10-м — Пол Сайлас. На территориальном драфте был выбран Уолт Хазард.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Билл Расселл, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Уиллис Рид, Нью-Йорк Никс
 Тренер года: Рэд Ауэрбах, Бостон Селтикс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Элджин Бэйлор
 Ф Джерри Лукас
 Ц Билл Расселл
 З Оскар Робертсон
 З Джерри Уэст

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Боб Петтит
 Ф Гас Джонсон
 Ц Уилт Чемберлен
 З Сэм Джонс
 З Хэл Грир

 Сборная новичков НБА
 Уиллис Рид
 Джим Барнс
 Ховард Комайвс
 Люциус Джексон
 Вали Джонс
 Джо Колдуэлл

Ссылки 
 1964-65 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1964/1965